Occhieppo steht für:

 Occhieppo Inferiore, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Biella, Region Piemont
 Occhieppo Superiore, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Biella, Region Piemont